Niemcy:
 Oberhaid – dzielnica Cham
 Oberhaid – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bamberg
 Oberhaid – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald

Zobacz też 
 Oberheid